Александр Иванович Куприн — мастер литературного пейзажа и всего, что связано с внешним, визуальным, обонятельным восприятием жизни и характером человека. Портрет, психология, речь — проработаны в произведениях Куприна до мельчайших нюансов.

Повести и романы 
 1892 — «Впотьмах»
 1896 — «Молох»
 1897 — «Прапорщик армейский»
 1898 — «Олеся»
 1900 — «На переломе (Кадеты)» 
 1905 — «Поединок»
 1908 — «Суламифь»
 1909—1915 — «Яма»
 1910 — «Гранатовый браслет»
 1913 — «Жидкое солнце»
 1917 — «Звезда Соломона»
 1928 — «Купол св. Исаакия Далматского»
 1929 — «Колесо времени» (по авторскому определению, роман)
 1928—1932 — «Юнкера» (роман)
 1933 — «Жанета» (по авторскому определению, роман)

Рассказы 
 1889 — «Последний дебют»
 1892 — «Психея»
 1893 — «Лунной ночью»
 1894 — «Дознание», «Славянская душа», «Куст сирени», «Негласная ревизия», «К славе», «Безумие», «На разъезде», «Аль-Исса», «Забытый поцелуй», «О том, как профессор Леопарди ставил мне голос»
 1895 — «Воробей», «Игрушка», «В зверинце», «Просительница», «Картина», «Страшная минута», «Мясо», «Без заглавия», «Ночлег», «Миллионер», «Пиратка», «Лолли», «Святая любовь», «Локон», «Столетник», «Жизнь»
 1896 — «Странный случай», «Бонза», «Ужас», «Наталья Давыдовна», «Полубог», «Блаженный», «Кровать», «Сказка», «Кляча», «Чужой хлеб», «Друзья», «Марианна», «Собачье счастье», «На реке»
 1897 — «Сильнее смерти», «Чары», «Каприз», «Первенец», «Нарцисс», «Брегет», «Первый встречный», «Путаница», «Чудесный доктор», «Барбос и Жулька», «Детский сад», «Allez!»
 1898 — «Одиночество», «Лесная глушь»
 1899 — «Ночная смена», «Счастливая карта», «В недрах земли»
 1900 — «Дух века», «Погибшая сила», «Тапёр», «Палач»
 1901 — «Сентиментальный роман», «Осенние цветы», «По заказу», «Поход», «В цирке», «Серебряный волк»
 1902 — «На покое», «Болото»
 1903 — «Трус», «Конокрады», «Как я был актёром», «Белый пудель», «Корь»
 1904 — «Вечерний гость», «Мирное житие», «Угар», «Жидовка», «Брильянты», «Пустые дачи», «Белые ночи», «С улицы»
 1905 — «Чёрный туман», «Жрец», «Тост», «», «Хорошее общество»
 1906 — «Искусство», «Убийца», «Река жизни», «Счастье», «Легенда», «Демир-Кая», «Обида»
 1907 — «Бред», «Изумруд», «Мелюзга», «Слон», «Сказочки», «Механическое правосудие», «Исполины», «Гамбринус»
 1908 — «Морская болезнь», «Свадьба», «Последнее слово», «Ученик», «Мой паспорт»
 1909 — «Бедный принц»
 1910 — «По-семейному», «Леночка», «В клетке зверя», «В трамвае»
 1911 — «Телеграфист», «Начальница тяги», «Королевский парк», «Белая акация»
 1912 — «Травка», «Чёрная молния»
 1913 — «Анафема», «Слоновья прогулка», «Капитан», «Светлый конец», «Черная молния»
 1914 — «Святая ложь»
 1915 — «Гоголь-моголь», «Запечатанные младенцы», «Фиалки»
 1916 — «Сапсан», «Груня», «Канталупы»
 1917 — «Сашка и Яшка», «Храбрые беглецы», «Скворцы»
 1918 — «Пегие лошади», «Гусеница», «Царский писарь»
 1919 — «Последний из буржуев»
 1920 — «Лимонная корка», «Сказка»
 1923 — «Однорукий комендант», «Судьба»
 1924 — «Пощёчина»
 1925 — «Ю-ю»
 1926 — «Дочь великого Барнума»
 1927 — «Синяя звезда», «Пуделинный язык»
 1928 — «Инна», «Завирайка»
 1928 — «Тень императора»
 1929 — «Скрипка Паганини», «Ольга Сур», «Геро, Леандр и пастух», «Соловей»
 1931 — «Потерянное сердце»
 1933 — «Ночная фиалка», «Блондель»
 1934 — «Последние рыцари», «Ральф»

Пьесы и киносценарии 
 1897 — «Клоун»
 1900 — «Грань столетия» (в соавторстве с М. Н. Киселёвым) 
 1909 — «На покое» (в соавторстве с А. И. Свирским ) 
 1914 — «Лейтенант фон-Пляшке» 
 1920 — «Через десять лет» 
 1921 — «Публичный торг»
 1922 — «Рахиль» (киносценарий) 
 1916 — «Моя звезда« (киносценарий, не закончен)

Очерки и публицистика 
 1895—1897 — «Киевские типы», цикл очерков:
 «Студент-драгун»
 «Днепровский мореход»
 «Будущая Патти»
 «Лжесвидетель»
 «Певчий»
 «Пожарный»
 «Квартирная хозяйка»
 «Босяк»
 «Вор»
 «Художник»
 «Стрелки»
 «Заяц»
 «Доктор»
 «Ханжушка»
 «Бенефициант»
 «Поставщик карточек»
 1899 — «На глухарей»
1900 — Путевые картинки:
 От Киева до Ростова-на-Дону
 От Ростова до Новороссийска. Легенда о черкесах. Тоннели.
 1901 — «Царицынское пожарище»
 1904 — «Памяти Чехова»
 1905 — «События в Севастополе»; «Сны»
 1908 — «Немножко Финляндии»
 1907—1911 — цикл очерков «Листригоны»
 1909 — «Не трогайте нашего языка». О русскоязычных писателях-евреях. (Письмо А. И. Куприна Ф. Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г. Хранится в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Фонд 20, ед. хран. 15.125.ХСб 1.)
 1918 — «Все качества»
 1918 — «Тришка Будильник» (сборник политических фельетонов) 
 «Дневник ущемлённого интеллигента»
 «Каломель»
 «Тришка Будильник (Недоразумение) (Гротеск)»
 «Великий князь Михаил Александрович»
 1921 — «Ленин. Моментальная фотография»

Экранизации 
  — Поединок
  — Трус
  — Гранатовый браслет
  — Гувернантка, по рассказу «Впотьмах»
  — Олеся
  — Яма, режиссёр М. Мартов
  — Суламифь
  — Первый день, режиссёр Александр Такайшвили
  — Белый пудель, режиссёры Марианна Рошаль, Владимир Шредель
  — Колдунья — (), режиссёр: Андре Мишель. В главной роли Марина Влади
  — Поединок, режиссёр Владимир Петров
  — Анафема, режиссёр Сергей Гиппиус
  — Гранатовый браслет, режиссёр Абрам Роом
  — Девочка и слон, режиссёр Леонид Амальрик
  — Олеся, режиссёр Борис Ивченко
  — Светлые ожидания, телеспектакль по мотивам рассказов «Телеграфист», «Чёрная молния», «Путешественники».
  — Шурочка, режиссёр Иосиф Хейфиц
  — И вот пришёл Бумбо…, режиссёр Надежда Кошеверова
  — Любимец публики, режиссёры Александр Згуриди, Нана Клдиашвили
  — Яма, режиссёр Светлана Ильинская
  — Гамбринус, режиссёр Дмитрий Месхиев
  — Жертва для императора (по рассказу «Штабс-капитан Рыбников»), режиссёр Роза Орынбасарова
  — Желание любви (по мотивам «Впотьмах»), режиссёр Виктор Георгиев
  — Брегет, режиссёр Виталий Ованесов
  — Мелюзга, режиссёр Владимир Морозов
  — Юнкера, режиссёр Игорь Черницкий
  — Куприн (телесериал), режиссёры Влад Фурман, Андрей Эшпай, Андрей Малюков
  — Яма. Наши дни, режиссёр Виталий Манюков

Литература об Александре Куприне 
 Юрий Епанчин. Куприн и война. Беспартийный писатель в событиях 1914—1917 гг. // Военно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 2006. Вып. 7. С. 168—175.
 Александр Карасёв. Завещание поручика Куприна // Новый мир. 2010. № 4.

Примечания 

Куприн
Произведения Александра Куприна